Охос Негрос има више значења:

 Охос Негрос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Охос Негрос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику